De Zwijger (weekblad), Vlaams satirisch weekblad
 De Zwijger (verzetsblad, Venray), een verzetskrant uit Venray ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 De Zwijger (verzetsblad, Weesp), een verzetskrant uit Weesp ten tijde van de Tweede Wereldoorlog
 Vrijmetselaarsloges:
De Zwijger G.O.B. (loge) (1935), loge n° 28 onder het G.O.B. 
De Zwijger G.L.B. (loge) (1935/1960), loge n° 6 onder de G.L.B. 
 Pakhuis de Zwijger, een voormalig koelpakhuis in Amsterdam, tegenwoordig een cultureel onderkomen